Luza – település Oroszországban.  
 Luza – folyó Oroszországban.